Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit Zwitserland.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 13x FC Zürich
 3x FC Zuchwill 05
 2x Servette FC Genève
 1x FC Basel
 1x FC Bern
 1x FC Lugano
 1x FC Luzern
 1x FC Schwarzenbach
 1x FC Sursee Luzern
 1x BSC Young Boys

Voetbal in Zwitserland
Deelnemers UEFA-toernooien